Чакабуко:

 Чакабуко — крейсер чилийских ВМС начала XX века.
 Чакабуко — провинция в Чили в составе области Сантьяго (область).